Infam bezeichnet

 im gewöhnlichen Sprachgebrauch ein ehrloses Handeln oder die Ehrlosigkeit, siehe Infamie
 einen Film von William Wyler aus dem Jahr 1961, siehe Infam (Film)

Siehe auch: